Первый Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин прошёл с 19 по 25 сентября 2000 года в Запорожье (Украина) под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 8 туров. В чемпионате приняли участие 16 спортсменок.

Победила представитель России Тамара Тансыккужина, серебро у представителя Украины Ольга Балтажи, третье место у представителя Нидерландов Ольга Камышлеева.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Европейской конфедерации шашек 
 1st European Championship Women 

2000 год в шашках
Спортивные соревнования в Запорожье
Спорт на Украине в 2000 году
Шашки
Сентябрь 2000 года